Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji St. Petersburg Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl lotyšský tenista Ernests Gulbis, kterého v úvodním kole vyřadil Kypřan Marcos Baghdatis.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený kanadský tenista Milos Raonic, který ve finále zdolal turnajovou sedmičku Portugalce João Sousu po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Portugalec naopak neuspěl ani ve třetím finále v probíhající sezóně, když neuspěl jak ve švýcarské Ženevě, tak v chorvatském Umagu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2015